Томас Джеб Хенсарлинг (; род. 29 мая 1957, Стивенвилл, Техас) — американский политик, представляющий Республиканскую партию. Член Палаты представителей США от 5-го избирательного округа Техаса (2003 — 2019).

Биография 
Учился в Техасском университете A&M, где в 1979 году получил степень бакалавра экономики, а в 1982 году получил степень доктора права Техасском университете в Остине. До избрания в Конгресс Хенсарлинг работал на сенатора от Техаса Филипа Грэмма, затем занимал пост исполнительного директора Республиканского сенатского комитета (1991–1993), после чего решил заняться бизнесом.

В 2002 году был избран в Палату представителей США от 5-го избирательного округа Техаса, победив своего демократического оппонента Рона Чепмена и набрав 58% голосов. В 2004 году был переизбран с 64% голосов. 

В 2008 году рассмаптивался как возможный Председатель Конференции республиканцев в Палате представителей США, но отказался, поддержав своего давнего друга Майка Пенса. В 2010 году Пенс покинул данный пост для избрания губернатором Индианы, а Хенсарлинг стал его преемником. После выборов 2012 года возглавил Комитет по финансовым услугам в Палате представителей США.

Примечания

Ссылки 
 Congressman Jeb Hensarling official U.S. House site
 Biography at the Biographical Directory of the United States Congress

Политики США XXI века
Члены Палаты представителей от штата Техас
Члены Республиканской партии США от Техаса
Выпускники Техасского университета A&M